Die Saison 2021/22 war die 32. Spielzeit der Bundesliga, offiziell FLYERALARM Frauen-Bundesliga, im Frauenfußball. Sie begann am 27. August 2021 und wurde ab dem 20. Dezember durch die Winterpause unterbrochen. Der letzte Spieltag erfolgte am 15. Mai 2022. Der VfL Wolfsburg wurde zum siebten Mal deutscher Meister. Er zog mit dem bisherigen Rekordmeister 1. FFC Frankfurt gleich.

Die drei bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die Champions League, während die zwei letztplatzierten Mannschaften in die 2. Bundesliga absteigen mussten.

Teilnehmer

Mannschaften 
Für die Fußball-Bundesliga 2021/22 qualifizierten sich folgende Mannschaften:
 Die zehn bestplatzierten Mannschaften der Bundesliga 2020/21
  FC Bayern München
  VfL Wolfsburg
  TSG 1899 Hoffenheim
  1. FFC Turbine Potsdam
  Bayer 04 Leverkusen
  Eintracht Frankfurt
  SC Freiburg
  SGS Essen
  Werder Bremen
  SC Sand
 Die bestplatzierten aufstiegsberechtigten Mannschaften der 2. Bundesliga 2020/21:
  1. FC Köln
  FC Carl Zeiss Jena

Spielstätten 

Der SC Freiburg zog zum 11. Spieltag in das Dreisamstadion um.

Saisonverlauf

Hinrunde 
Die Saison wurde am 27. August. 2021 mit der Partie zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und dem SC Freiburg eröffnet, welche die TSG 1899 Hoffenheim mit 2:1 gewann.

Der FC Bayern München setzten sich mit einem 8:0-Sieg gegen Werder Bremen, welches auch der höchste Sieg der Hinrunde war, nach dem 1. Spieltag an die Tabellenspitze. Die Titelverteidigerinnen konnten die ersten fünf Spiele der Saison gewinnen. Am 6. Spieltag kassierte der FC Bayern München die erste Saisonniederlage gegen Eintracht Frankfurt. Der VfL Wolfsburg, die mit Tommy Stroot zu Saisonbeginnen einen neuen Trainer hatten, befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem zweiten Platz. Sie konnten am gleichen Spieltag nicht die Chance nutzen am FC Bayern München vorbeizuziehen, da sie mit 2:1 gegen die TSG 1899 Hoffenheim verloren. Nach 6 Spieltagen belegten Bayer 04 Leverkusen und Eintracht Frankfurt die weiteren Plätze, die zur Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation berechtigen.

Am 7. Spieltag besiegte der VfL Wolfsburg Eintracht Frankfurt mit 3:2. Da auch Bayer Leverkusen gegen den 1. FC Köln verlor, konnten sich die Wolfsburgerinnen auf Platz 2 verbessern. Am 8. Spieltag übernahm der VfL Wolfsburg mit einem 1:0-Erfolg beim FC Bayern München die Tabellenführung. Der VfL Wolfsburg blieb bis zum Ende der Saison an der Tabellenspitze (Anmerkung: Nachholspiele eingerechnet). Ab dem 9. Spieltag belegte der FC Bayern München dauerhaft den zweiten Platz. Am Ende der Hinrunde lag der Abstand zwischen den beiden Teams bei einem Punkt.

Am 10. Spieltag trennten sich Eintracht Frankfurt und Turbine Potsdam 3:3, weshalb die TSG 1899 Hoffenheim, die gegen Werder Bremen mit 7:1 gewinnen konnte, an Eintracht Frankfurt vorbeizog und bis zum Ende der Hinrunde den dritten Platz belegte, der zur Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation berechtigt.

Der SC Sand und der FC Carl Zeiss Jena konnten in der gesamten Hinrunde kein Spiel gewinnen und belegten mit je 2 Punkten die Abstiegsränge. Beide hatten nach der Hinrunde bereits 9 Punkte Rückstand auf Platz 10.

Rückrunde 
Die Rückrunde begann bereits am 17. Dezember 2021 und wurde nach der Winterpause am 4. Februar 2022 fortgesetzt.

Am 15. Spieltag spitzte sich der Kampf um den dritten Platz durch einen 3:2-Sieg von Eintracht Frankfurt gegen die TSG 1899 Hoffenheim zu. Eintracht Frankfurt und die TSG 1899 Hoffenheim hatten beide 31 Punkte. Turbine Potsdam lag einen Punkt dahinter. Am 16. Spieltag verlor die TSG 1899 Hoffenheim mit 2:4 gegen den FC Bayern München. Hierdurch konnten Eintracht Frankfurt und Turbine Potsdam die TSG 1899 Hoffenheim in der Tabelle überholen. Turbine Potsdam konnte am 17. Spieltag erstmals in der Saison den dritten Platz erobern, da Eintracht Frankfurt an diesem Spieltag mit 4:2 gegen den FC Bayern München verlor. Der FC Bayern München hatte am 19. Spieltag die Chance, mit einem Sieg gegen den VfL Wolfsburg die Tabellenführung zu übernehmen. Zahlreiche Spielerinnen des FC Bayern München verpassten aufgrund einer Infektion mit COVID-19. Der VfL Wolfsburg konnte das Spiel mit 6:0 gewinnen und den Vorsprung auf den FC Bayern München auf 4 Punkte ausbauen. Am 20. Spieltag konnte Turbine Potsdam die TSG 1899 Hoffenheim mit 2:1 besiegen, festigte den dritten Platz und hat nun zwei Spieltage vor dem Saisonende einen Vorsprung von drei Punkten auf Eintracht Frankfurt und die TSG 1899 Hoffenheim. Am 21. Spieltag gewann Frankfurt das Direktduell um die Champions League in Potsdam mit 2:0. 

Der FC Carl Zeiss Jena konnte am 14. Spieltag seinen ersten Saisonsieg gegen Werder Bremen feiern. Nach dem Freitagabendspiel gegen Bayern (0:4) am 20. Spieltag betrug der Rückstand auf Platz 10 neun Punkte, weshalb Jena als erster Absteiger feststand. 

Wolfsburg sicherte sich am 21. Spieltag mit einem 10:1 in Jena den Meistertitel. Sand stand am 22. Spieltag als zweiter Absteiger fest. Der Club war die letzten acht Jahre durchgängig erstklassig gewesen. Frankfurt zog am letzten Spieltag an Potsdam vorbei und sicherte sich so die Teilnahme an der Champions League.

Abschlusstabelle 
Wie bereits im Vorjahr qualifizierte sich auch der Bundesligadritte für die UEFA Women’s Champions League.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Torschützenliste 
Bei Gleichstand sind die Spielerinnen alphabetisch nach Nach- bzw. Künstlernamen sortiert. 16 Tore waren in der Geschichte der Frauen-Bundesliga die geringste Anzahl, die zum Titel der Torschützenkönigin reichte.

Die Meistermannschaft 

ohne Einsatz: Julia Kassen, Melanie Wagner

Schiedsrichterinnen 
Für die Saison 2021/22 hat der DFB 19 Schiedsrichterinnen vorgesehen.

Cheftrainer 
In dieser Tabelle sind alle Cheftrainerinnen und Cheftrainer zu Beginn der Saison zu sehen.

Vor Saisonbeginn verließ Stephan Lerch den VfL Wolfsburg. Sein Nachfolger wurde Tommy Stroot. Außerdem verlängerte Alexander Fischinger nicht seinen Vertrag beim SC Sand. Als Nachfolger präsentierte der Verein Matthias Frieböse.

Einzelnachweise 

2021/22
Bundesliga 2021/22 (Frauen)